Айни

Фамилия 
Известные носители:
 Айни, Мехмет Али (1868—1945) — турецкий чиновник, религиовед и педагог.
 Айни, Мохсен (род. 1932) — северойеменский политик и дипломат.
 Айни, Садриддин (настоящее имя Садридди́н Саи́д-Муродзо́да; 1878—1954) — таджикский советский писатель, общественный деятель и учёный.
 Айни Камози (род. 1957) — ямайский регги-певец.

Топоним 
 Айни — посёлок городского типа в Таджикистане.
 Айни — авиабаза в 30 км от г. Душанбе близ города Гиссар в Таджикистане.